Coremiella är ett släkte av svampar. Coremiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Coremiella